Estorf kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Estorf, Stade, ort och kommun, Niedersachsen, 
 Estorf, Nienburg/Weser, ort och kommun, Niedersachsen,